Алексе́й Бата́лов:
 Баталов, Алексей Владимирович (1928—2017) — советский, российский актёр.
 Баталов, Алексей Григорьевич (род. 1950) — эксперт в области теории и методики лыжного спорта. Примечания